Калина бурятская, или Калина бурейская, или Калина буреинская () — вид деревянистых растений рода  семейства .

Название 
Видовое название дано по месту сбора типа — буреинских гор, но при составлении протолога была допущена ошибка и вид получил эпитет  — бурятская, хотя в Бурятии не встречается.

Ботаническое описание 
Сильноветвящийся, раскидистый кустарник до 3 м высотой, иногда небольшое деревце с раскидистой, ажурной кроной, серым стволом и голыми желтовато-серыми ветвями. Цельные, овальные листья, на вершине острые, с острозубчатым краем, сверху темно-зеленые, с редкими волосками, снизу светлее. Краевые цветки в соцветии мелкие, кремовые.  

Плоды — черные, блестящие, односемянные костянки эллиптической формы, сплюснутые с боков, около 1 см длины, мучнисто-сладковатого вкуса, съедобные. Косточка эллиптическая, бороздчатая, около 0,8 см длины. Цветет в мае. Плоды созревают в сентябре.

Распространение и экология 
Встречается на юге Приморского и Хабаровского края, в Северо-Восточном Китае, Северной Корее.

Растёт на опушках леса, в подлеске и среди зарослей кустарников, в долинах рек и ручьев, по склонам и каменистым развалам.

Размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками и черенками; легко переносит пересадку.

Значение и применение 
Декоративное растение. Плоды пригодны в пищу.

Медоносное и пыльценосное растение. Пчёлы посещают в плотных лесах неохотно, поскольку здесь очень слабо цветет, поэтому мало выделяет пыльцы и нектара. Пыльцепродуктивность одного цветка 1,0—1,5 мг. Пыльца бледно-жёлтая, клейкая. Продуктивность нектара одним цветком 0,37–0,65 мг сахара.

Примечания

Литература 
 

 Шульман Н. К. Охрана природы Амурской области. – Благовещенск : Хабаровское книжное издательство, Амурское отделение, 1989. – С. 68. - 144 с. - 30000 экз.

Адоксовые
Флора Дальнего Востока
Ягодные растения